Pondville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pondville (Alabama)
 Pondville (Norfolk County, Massachusetts)
 Pondville (Plymouth County, Massachusetts)
 Pondville (Worcester County, Massachusetts)
 Pondville (Tennessee)
Siehe auch:
 Pondsville